Schatzl ist der Familienname folgender Personen:
 Leo Schatzl (* 1958), österreichischer Künstler
 Nadine Schatzl (* 1993), ungarische Handballspielerin

Schatzl ist der Ortsname von:
 Schatzl (Gemeinde Sankt Thomas), Ortsteil von Sankt Thomas am Blasenstein, Bezirk Perg, Oberösterreich